Union Station désigne une gare en Amérique du Nord qui est desservie par plusieurs compagnies ferroviaires concurrentes, comme :
 Union Station (Los Angeles) en Californie
 Union Station, une station de métro associée à cette gare de Los Angeles
 Union Station (San Diego) en Californie
 Union Station (Denver) dans le Colorado
 Union Station (New Haven) dans le Connecticut
 Union Station (Tampa) à Tampa, Floride
 Union Station (Chicago) dans l'Illinois
 Union Station (Joliet) dans l'Illinois
 Union Station (Indianapolis) dans l'Indiana
 Union Station (Louisville) dans le Kentucky
 Union Passenger Terminal (La Nouvelle-Orléans) en Louisiane
 Union Station (Springfield) dans le Massachusetts
 Union Depot (Saint Paul) dans le Minnesota
 Union Station (Jackson) dans le Mississippi
 Union Station (Meridian) dans le Mississippi
 Union Station (Kansas City) dans le Missouri
 Union Station (Utica) dans l'État de New York
 Union Station (Portland) dans l'Oregon
 Union Station (Érié) en Pennsylvanie
 Union Station (Pittsburgh) en Pennsylvanie
 Union Station (Dallas) au Texas
 Union Depot (El Paso) au Texas
 Union Pacific Depot (Salt Lake City) dans l'Utah
 Union Station (Alexandria, VA) en Virginie
 Union Station (Charlottesville) en Virginie
 Union Station (Washington) à Washington, D.C.

Gare Union au Canada:
 Gare Union de Thunder Bay
 Gare Union de Toronto
 Gare Union de Winnipeg

Union Station est aussi le nom du groupe de musique country-bluegrass formé autour d'Alison Krauss.